Anger (Steiermark), een plaats in Oostenrijk
 Anger (Berchtesgadener Land), een plaats in Duitsland